Nisís Atalándi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Atalándi (ö i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Nisída Atalánti, ö, Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar